Gajdán Miklós (1933–2022) magyar ejtőernyős, katonatiszt
 Gajdán Miklós (1964) magyar újságíró, az Autómagazin főszerkesztője